Vilachá es un topónimo gallego que puede referirse a:
Vilacha, localidad de la parroquia de Cangas, del municipio de Foz, provincia de Lugo. 
Vilachá (Baralla), aldea de la parroquia de Piedrafita Camporredondo, del municipio de Baralla, provincia de Lugo.
Vilachá (Becerreá), parroquia civil y aldea del municipio de Becerreá, provincia de Lugo.
Vilachá (Boborás), lugar de la parroquia de Feás, del municipio de Boborás, provincia de Orense.
Vilachá (Castro de Rey), aldea de la parroquia de Castro de Rey, del municipio de Paradela, provincia de Lugo. 
Vilachá (Chantada), aldea de la parroquia de Líncora, del municipio de Chantada, provincia de Lugo. 
Vilachá (Corgo), parroquia civil y aldea del municipio de Corgo, provincia de Lugo.
Vilachá (Cortes), aldea de la parroquia de Cortes, del municipio de Paradela, provincia de Lugo.
Vilachá (El Pino), aldea de la parroquia de Pereira, del municipio de El Pino, provincia de La Coruña.
Vilachá (Germade), aldea de la parroquia de Lousada, del municipio de Germade, provincia de Lugo.
Vilachá (Jove), barrio de la parroquia de Portocelo, del municipio de Jove, provincia de Lugo.
Vilachá (La Merca), lugar de la parroquia y municipio de La Merca, provincia de Orense.
Vilachá (Labio), aldea de la parroquia de Labio, del municipio y provincia de Lugo.
Vilachá (Monfero), parroquia civil del municipio de Monfero, provincia de La Coruña.
Vilachá (Orol), aldea de la parroquia de Gerdiz, del municipio de Orol, provincia de Lugo.
Vilachá (Oza-Cesuras), aldea de la parroquia de Bandoja, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña.
Vilachá (Palas de Rey), caserío de la parroquia de Mosteiro, del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.
Vilachá (Puebla del Brollón), parroquia civil y aldea del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo.
Vilachá (Ribas de Miño), aldea de la parroquia de Ribas de Miño, del municipio y provincia de Lugo.
Vilachá (Pontevedra), lugar de la parroquia de Fafián, del municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra.
Vilachá (Samos), aldea de la parroquia de Castroncán, del municipio de Samos, provincia de Lugo.
Vilachá (San Saturnino), aldea de la parroquia de Monte, del municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña.
Vilachá (Santa María de Gestoso), lugar de la parroquia de Santa María de Gestoso, del municipio de Monfero, provincia de La Coruña.
Vilachá (Saviñao), localidad de la parroquia de Piñeiró, del municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
Vilachá (Sober), aldea de la parroquia de Doade, del municipio de Sober, provincia de Lugo.
Vilachá (Trabada), caserío de la parroquia de Villaformán, del municipio de Trabada, provincia de Lugo.
Vilachá Pedrosa, aldea de la parroquia de Vega, del municipio de Becerreá, provincia de Lugo.